Карваш:
 Карва́ш и Закарваш, Закарвашек — в некоторых краях (странах) России название нарукавного (рукавного) отворота, заворота, обшивки, обшлага. 
 П. Карваш (словацк. Peter Karvaš; 25 апреля 1920, Банска-Бистрица, Чехословакия — 28 ноября 1999, Братислава, Словакия) — словацкий драматург, прозаик и теоретик театра, редактор.